191 километр — остановочный пункт Курского направления Московской железной дороги. Расположена в Зареченском районе города Тулы.

Имеется прямое беспересадочное сообщение с Московским вокзалом города Тулы, а также с Серпуховом и Москвой. Останавливаются все пригородные поезда следующие в южном направлении до станции Тула-I (кроме экспрессов), в северном — до станций Серпухов, Москва-Курская, Москва-Каланчёвская. Время движения с Курского вокзала — 3 час. 18 мин., с Московского вокзала Тулы — 5 мин.

Для посадки и высадки пассажиров используются две боковые платформы, соединённые между собой настилом. На платформе «На Москву» расположен павильон, где находится навес для ожидания поездов. Относится к 19 тарифной зоне. Не оборудована турникетами.

Возле платформы проходит хордовая железнодорожная линия Узловая — Тула — Калуга (часть магистрали Вязьма — Сызрань), ближайшая станция на этом направлении, Плеханово, расположена в 1,6 км. В 400 м от платформы пролегает Алексинское шоссе, имеется остановка общественного транспорта «Металлобаза» (автобус № 161, 162, маршрутка № 31, 41).

Примечания

Ссылки 
 
 

Остановочные пункты Тульского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Тулы